Frickenhofen steht für:

 Frickenhofen (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Frickenhofen (Neumarkt in der Oberpfalz), Stadtteil von Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern